Изабел Ађани (; 27. јун 1955, Париз) француска је глумица и певачица. Освојила је рекордних пет награда Цезар за најбољу главну глумицу. Такође је освојила двоструку награду за најбољу глумицу на Филмском фестивалу у Кану 1981. године, а два пута је била номинована за Оскара за најбољу главну глумицу — за улоге у филмовима Животна прича Адел Х. и Камил Клоде. Такође је позната по психолошком трилеру Дијаболик, по хорору Поседнутост и по историјској драми Краљица Марго.

За свој допринос француској уметности, Ађанијева је 2010. године проглашена за витеза Легије части.

Живот и каријера 
Изабел је рођена у браку између Алжирца и Немице, а сама је истакла да је љубав њених родитеља била "немогућа", али она права, магична, каква се дешава једном у 1000 година. Њена мајка је због њеног оца оставила тадашњег супруга и двоје мале деце и није се покајала до последњег дана свог живота, што јој је Изабел замерала.
Славна глумица је детињство провела у предграђу Париза, у сиротињској четврти. Били су породица имиграната. Њен отац био је строг и конзервативан, а Изабел је терао да напорно учи.
Када је имала само 14 година приметио ју је чувени филмски агент на улицама Париза и она је добила своју прву улогу.
Захваљујући лепоти, али и таленту брзо је стигла до звезда. За улогу „Животна прича Адел Х.“ је са само 19 година постала најмлађи кандидат за Оскара.

Филмографија 

|-
| 1970. || || -{Le petit bougnat}- ||Rose ||
|-
| 1972. || || -{Faustine et le bel été }- || Camille ||
|-
| 1973. || || -{L'école des femmes }- || Agnès ||
|-
| 1974. || || -{L'avare }- || Marianne ||
|-
| 1974. || || -{Le secret des Flamands }- || Maria ||
|-
| 1974. || || -{The Slap }- ||Isabelle Douléan - la fille de Jean et d'Hélène ||
|-
| 1974. || || -{Ariane }- || Ariane ||
|-
| 1975. || || -{Ondine}- ||Ondine ||
|-
| 1975. || || -{The Story of Adele H.}- ||Adèle Hugo||
|-
| 1976. || Станар || -{The Tenant}- ||Stella||
|-
| 1976. || || -{Barocco }- ||Laure ||
|-
| 1977. || || -{Violette & François }- ||Violette Clot ||
|-
| 1978. || || -{The Driver }- ||The Player ||
|-
| 1979. || Носферату: Фантом ноћи || -{Nosferatu the Vampyre}- ||Lucy Harker||
|-
| 1979. || || -{The Brontë Sisters }- ||Emily Brontë ||
|-
| 1981. || || -{Clara et les Chics Types }- ||Clara ||
|-
| 1981. || || -{Quartet }- ||Marya Zelli ||
|-
| 1981. || || -{Possession }- ||Anna / Helen ||
|-
| 1981. || || -{Next Year If All Goes Well }- ||Isabelle Maréchal ||
|-
| 1982. || || -{All Fired Up}- ||Pauline Valance ||
|-
| 1982. || || -{The Last Horror Film }- ||Isabelle Adjani (uncredited) ||
|-
| 1982. || || -{Antonieta }- ||Antonieta Rivas Mercado ||
|-
| 1983. || || -{Deadly Circuit }- ||Catherine Leiris / Lucie Brentano - 'Marie' ||
|-
| 1983. || || -{One Deadly Summer }- ||Eliane Wieck dite 'Elle' ||
|-
| 1985. || || -{Subway }- ||Héléna ||
|-
| 1986. || || -{You've Got Beautiful Stairs, You Know}- ||Isabelle ||
|-
| 1987. || || -{Ishtar }- ||Shirra Assel ||
|-
| 1988. || || -{Camille Claudel }- ||Camille Claudel ||
|-
| 1990. || || -{Lung Ta: The Forgotten Tibet }- ||Narrator (voice) ||
|-
| 1993. || || -{Toxic Affair }- ||Pénélope ||
|-
| 1994. || Краљица Марго || -{Queen Margot}- || Маргарета од Валоа ||
|-
| 1996. || || -{Diabolique}- ||Mia Baran ||
|-
| 2002. || || -{The Repentant }- ||Charlotte / Leïla ||
|-
| 2002. || || -{Adolphe }- ||Ellénore ||
|-
| 2003. || || -{Bon voyage }- ||Viviane Denvers ||
|-
| 2003. || || -{Monsieur Ibrahim }- ||La star ||
|-
| 2008. || || -{Figaro }- ||Comtesse Almaviva ||
|-
| 2008. || || -{La journée de la jupe }- ||Sonia Bergerac ||
|-
| 2010. || || -{Mamut }- ||L'amour perdu de Serge ||
|-
| 2011. || || -{Aïcha }- ||Docteur Assoussa ||
|-
| 2011. || || -{De force}- ||Commissaire Clara Damico ||
|-
| 2012. || || -{David et Madame Hansen }- ||Madame Hansen-Bergmann ||
|-
| 2013. || || -{Ishkq in Paris }- ||Marie Elise ||
|-
| 2014. || || -{Sous les jupes des filles}- ||Lili ||
|-
| 2016. || || -{Carole Matthieu }- ||Carole Matthieu ||
|-
| 2017. || || -{Call My Agent!}- ||Isabelle Adjani ||
|-
| 2018. || || -{The World Is Yours }- ||Danny ||
|-
| 2018. || || -{Captain Marleau}- ||Isabelle Laumont ||
|-

|}

Референце

Спољашње везе 

 
 У Француској је продуцент бог, редитељ ништа, а глумица припада редитељу („Политика”, 31. децембар 2016)

Рођени 1955.
Парижани
Француске глумице
Добитници награде Сезар
Добитници награде Сребрни медвед
Биографије живих особа